«Life is Beautiful» () — песня американского рэпера Lil Peep с его посмертного альбома Come Over When You’re Sober, Pt. 2 (2018).

История 
7 ноября 2018 года на YouTube канал артиста был опубликован видеоролик с песней. Видео было сделано в стиле lyrics, где на заднем фоне использовалась запись с Lil Peep, а на переднем текст песни.

Данная композиция является ремиксом старого трека Life с мини-альбома Feelz (2015).

Чарты

«Life» 

«Life» () — песня американского рэпера Lil Peep с его четвёртого мини-альбома Feelz (2015).

Описание 
В этой песне Lil Peep иронично говорит о так называемой «красоте» в жизни, упоминая многие негативные аспекты нашей жизни, а затем саркастически говорит, что эти моменты «прекрасны».

К концу песни Peep отказывается от красоты жизни и, наконец, спрашивает слушателя: «разве жизнь не ужасна?».

Примечания 

Песни Lil Peep
Песни 2018 года
Песни, опубликованные посмертно
Песни, написанные Lil Peep
Песни, написанные Джорджем Астасио
Песни, написанные Джейсоном Пебвортом